Ekin oder Ekín steht für:
 Ekin (Name), türkischer Personenname – zu Namensträgern siehe dort
 Ekín, Berg (1195 m) in Yukon, Kanada

Orte:
 Ekin (Indiana), gemeindefreies Gebiet im Hamilton County und Tipton County, Indiana
 Ekin (East Nusa Tenggara), Ort in der Provinz Nusa Tenggara Timur, Indonesien
 Ekin (Şanlıurfa), Ort in der Provinz Şanlıurfa, Türkei